Middelburen (Ooststellingwerf), een straat en verdwenen buurtschap in de Nederlandse gemeente Ooststellingwerf
 Middelburen (Smallingerland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Smallingerland